Castellum, een Romeins bouwwerk voor de distributie van (drink)water.
 Castellum, een fort voor hulptroepen van het Romeinse Rijk.
 Castellum (volleybalclub), een volleybalvereniging uit Alphen aan den Rijn.